Mekinje so lahko:

 naselje Mekinje, Kamnik
 naselje Mekinje nad Stično

Naselja v Sloveniji